Будара́гин — русская фамилия.

 Бударагин, Виктор Александрович (1919—1992) — советский военный лётчик, майор, Герой Советского Союза.
 Бударагин, Михаил Александрович (1984—2020) — российский журналист, обозреватель, педагог, бывший главный редактор официального сайта партии «Единая Россия».